Лево́н Фили́ппович Туманя́н (  — 1942) — частный поверенный, депутат Государственной Думы Российской Империи первого созыва от Эриванской губернии.

Биография 
Родился в 1869 в городе Аштараке. Армянин. Учился в Лазаревском институте восточных языков в Москве, где с 1892 года были введены для желающих курсы важнейших юридических наук, слушаемые ими вместе со студентами Московского университета. Однако после 5-го класса был вынужден оставить учёбу и в 1897 году вернулся на родину Работал частным поверенным (частный адвокат по гражданским и уголовным делам). Занимался переводами, в 1899 году в журнале «Мурч» опубликован его перевод «Песни о соколе».

Член Конституционно-демократической партии. Подписал «Выборгское воззвание» 10 июля 1906 года в г. Выборге и в декабре 1907 года был осужден по ст. 129, ч. 1, п.п. 51 и 3 Уголовного Уложения на 3 месяца тюрьмы и лишён избирательных прав.

Впоследствии занимался профессиональной (юридической) деятельностью.

Похоронен на семейном кладбище в городе Аштараке, в Армении.

Из адвокатской практики 

Река Касах, протекающая через Аштарак, для него всегда была питающей артерией и основой существования. Нижележащие деревни Араратской долины неоднократно пытались ограничить объём выбираемой Аштараком воды. Наконец, в 1912 году Эчмиадзин и деревня Кызылтамур совместно обратились с жалобой в соответствующую инстанцию по Закавказью. Интересы Аштарака защищал Левон Туманян, представлять противоположную сторону специально был приглашён из Тифлиса брат прокурора Эчмиадзинского синода адвокат Канчелли. Слушания по делу проходили в Ереване 28 февраля 1914 года. Л. Туманяну удалось отстоять интересы Аштарака.

Во время судебного разбирательства по одному из дел, в ответ на приведённые заведомо ложные сведения Левон Филиппович дал пощёчину адвокату противоположной стороны, сразу после чего выложив предусмотренный законом максимальный штраф в 10 рублей, попросил председательствующего продолжить заседание.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 631.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1906 С. 474.

Рекомендованные источники 
 Шуб Д. Н. «Политические деятели России (1850-х—1920-х гг.)» Сборник статей. Издание «Нового журнала». Нью-Йорк 1969. ГЛАВА IV. Либерализм в России. Первая Государственная Дума
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1327. Опись 1. 1905 год. Дело 143.

Ссылки 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 117.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1906 С. 474.
 Туманян Левон Филиппович

Примечания 

Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Кадеты
Родившиеся в Аштараке